Sestava je po SSKJ tisto, kar je določeno z vrsto in količino sestavin. 

Posebnih primeri:
sestava ali kompozitum funkcij v matematiki
sestava snovi v kemiji
kadrovska sestava, sestava prebivalstva ipd.